Umschlagplatz – miejsce w Lublinie
 Umschlagplatz – miejsce w Warszawie
zobacz też Łódź Radogoszcz